Tavernele ima više značenja:
 Tavernele (Areco)
 Tavernele (Askoli Pičeno)
 Tavernele (Masa-Karara)
 Tavernele (Modena)
 Tavernele (Peruđa)
 Tavernele (Pezaro i Urbino)
 Tavernele (Sijena)
 Tavernele (Vičenca)